Arbo kan syfta på följande:

Personer 
 Carl Arbo (1879–1906), norsk läkare och antropolog
 Miquel Asins Arbó (1916–1996), spansk tonsättare och dirigent
 Peter Nicolai Arbo (1831–1892), norsk konstnär
 Sebastià Juan Arbó (1900–1984), katalansk författare

Platser

Etiopien 

 Ārbo, berg, Oromia,

Spanien 

 Arbo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Arbo (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra,